One Kind Favor — двадцать четвёртый студийный альбом Би Би Кинга. Официально вышел 26 августа 2008 года.

Премия «Грэмми» за лучший традиционный блюз-альбом.

Список композиций 
 «See That My Grave Is Kept Clean» (Blind Lemon Jefferson)
 «I Get So Weary» (T-Bone Walker)
 «Get These Blues Off Me» (Lee Vida Walker)
 «How Many More Years» (Chester Burnett)
 «Waiting For Your Call» (Oscar Lollie)
 «My Love Is Down» (Lonnie Johnson)
 «The World Is Gone Wrong» (Walter Vinson, Lonnie Chatmon)
 «Blues Before Sunrise» (John Lee Hooker)
 «Midnight Blues» (John Willie «Shifty» Henry)
 «Backwater Blues» (Big Bill Broonzy)
 «Sitting On Top Of The World» (Walter Vinson, Lonnie Chatmon)
 «Tomorrow Night» (Lonnie Johnson)

Участники записи 
 B.B. King — вокал, гитара
 Dr. John — фортепиано
 Nathan East — контрабас
 Mike Elizondo — бас-гитара, контрабас
 Джим Келтнер — ударные, перкуссия
 Jay Bellerose — ударные, перкуссия
 Ernie Fields — баритон-саксофон
 Jeffrey Clayton — альт-саксофон
 Neil Larsen — орган Хаммонда
 Darrell Leonard — труба, arranger, horn Arrangements
 Ira Nepus — тромбон
 Charles Owens II — тенор-саксофон
 Johnny Lee Schell — гитара

Примечания 

Альбомы 2008 года
Альбомы Би Би Кинга
Альбомы, спродюсированные Ти-Боуном Бернеттом